Die Liste unausgeführter Bauprojekte führt bedeutende Bauprojekte auf, die nie begonnen wurden und deren Baubeginn oder gar -vollendung realistischerweise auch nicht erwartet wird. In dieser Liste werden nur Bauwerke verzeichnet, die:
 keinen begonnenen, sichtbaren Baubeginn aufweisen, und
 eine bemerkenswerte Geschichte besitzen, zu der es Rezeption gibt, und
 über die in überregionalen Medien anhaltend berichtet wurde.
Unvollendete Projekte, bei denen der Bau sichtbar begonnen wurden, finden sich nicht hier, sondern in der Liste unvollendeter Bauwerke.

Nie begonnene Projekte 
Viele Projekte erreichen die Bauphase nicht und werden während oder nach der Planung angehalten bzw. verworfen. Ludwig II. von Bayern gab mehrere Entwürfe für das Schloss Falkenstein in Auftrag, wobei sich der vierte Plan stark von dem des ersten unterschied. Die ersten beiden Entwürfe wurden abgelehnt, einer aus Kostengründen, der andere, weil der Entwurf Ludwig missfiel. Der dritte Baumeister zog sich aus dem Projekt zurück, der vierte und letzte Plan wurde abgeschlossen und einige Vorbereitungen für das Gelände wurden eingeleitet. Ludwig aber starb vor Beginn der Bauarbeiten.

Der Palast von Whitehall, zu seiner Zeit der größte Palast in Europa, wurde 1698 größtenteils durch Feuer zerstört. Sir Christopher Wren, bekannter für seine Rolle beim Wiederaufbau mehrerer Kirchen nach dem Großen Brand von London im Jahr 1666, entwarf einen vorgeschlagenen Ersatz für einen Teil des Palastes, aber finanzielle Zwänge verhinderten den Bau.

Auch ohne Bau haben viele architektonische Entwürfe und Ideen einen bleibenden Einfluss hinterlassen. Die russische Konstruktivismus-Bewegung begann 1914 und wurde am Bauhaus und anderen Architekturschulen unterrichtet, was dazu führte, dass zahlreiche Architekten sie in ihren Stil einbrachten.

Immer wieder gab und gibt es aufsehen erregende Projekte, in die viel investiert wurde, aber nicht wie geplant fertiggestellt wurden bzw. die aus einer Planungsphase nie herauskamen.

Siehe auch 
 Investitionsruine
 Liste unvollendeter Bauwerke

Einzelnachweise 

Bauausführung
!
Unvollendete Bauprojekte